New Providence kann folgende Bedeutungen haben:

 Eine Insel der Bahamas, siehe New Providence (Bahamas)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 New Providence (Iowa)
 New Providence (Kentucky)
 New Providence (New Jersey)
 New Providence (North Carolina)
 New Providence (Pennsylvania)
 New Providence (Tennessee)